San Liberato Martire è santo patrono di San Marco la Catola (FG) e si celebra il 19 agosto.

Biografia 
Sul conto di san Liberato, anche noto come San Liberale, non vi sono tante notizie storiche. Trovandosi nel cimitero Septem Palumbas sulla strada Salaria Vecchia, si racconta che san Liberato avesse ricoperto una carica di console proveniente da una nobile famiglia romano che decise di non seguirne più le agiatezze di una carriera politica. Fu deciso per il suo arresto e condanna a morte che avvenne durante il regno di Claudio il Gotico, nel 269.

Le ossa del santo furono portate da Roma a Campagna (Sa) nel 1797 per opera del nobile campagnese Antonino Cervone grazie alla magnanimità del papa Pio VI, il quale acconsentì all'estrazione dalla catacombe per trasportarle nella chiesa della SS. Trinità, precisamente nella cappella gentilizia dei Cervone, da sempre meta di culto e venerazione del popolo di Campagna e dei paesi limitrofi. Difatti, sia nelle ricorrenze del I e del II centenario - rispettivamente nel 1897 nel 1997 - sia nella ricognizione e ricomposizione delle ossa del 1952, eseguite dai Mons. Buglione e Palatucci, vi furono manifestazioni religiose di gran portata con grande partecipazione del popolo.

Note 

https://www.cittadicampagna.it/san-liberato-martire/

Collegamenti esterni

Liberato
Liberato